Honeyland può riferirsi a:
 Il paese del miele (Honeyland) – cortometraggio d'animazione del 1935 diretto da Rudolf Ising
 Honeyland (Medena zemja) – film documentario del 2019 diretto da Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov,